Дьяконов, Василий:
 Дьяконов, Василий Кириллович (1913—1984) — советский транспортник, руководитель проекта Киевского скоростного трамвая.
 Дьяконов, Василий Николаевич (1946—2012) — российский политик.